Pray for Me – singolo dei Mobb Deep del 2002
 Pray for Me – singolo dei Sixx:A.M. del 2008
 Pray for Me – singolo di The Weeknd e Kendrick Lamar del 2018